Sean »O.D.« O'Donnell, kanadski hokejist, * 13. oktober 1971, Ottawa, Ontario, Kanada.
 	
O'Donnell je kariero začel v mladinski ligi CJHL pri klubu Kanata Valley Lasers, v ligi OHL je tri sezone odigral za Sudbury Wolvese, v ligi IHL pa za Rochester Americanse. Leta 1991 je bil kot 123. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Los Angeles Kings, Minnesota Wild, New Jersey Devils, Boston Bruins, Phoenix Coyotes, Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers in Chicago Blackhawks, je v sedemnajstih sezonah odigral 1224 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 31 golov in 198 podaj, ter 106 tekem končnice, na katerih je dosegel šest golov in trinajst podaj. V sezoni 2006/07 je z Anaheimom osvojil Stanleyjev pokal. Upokojil se je po sezoni 2011/12 v starosti štiridesetih let, s čimer je bil pred upokojitvijo tretji najstarejši igralec lige NHL.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1999, kjer je z reprezentanco osvojil četrto mesto, sam pa je dosegel en gol in dve podaji na devetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Kanata Valley Lasers
| CJHL
| 87/88
| 
| 44
| 4
| 19
| 23
| 
| 107
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sudbury Wolves
| OHL
| 88/89
| 
| 56
| 1
| 9
| 10
| 
| 49
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sudbury Wolves
| OHL
| 89/90
| 
| 64
| 7
| 19
| 26
| 
| 84
| 
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
|-
| Sudbury Wolves
| OHL
| 90/91
| 
| 66
| 8
| 23
| 31
| 
| 114
| 
| 5
| 1
| 4
| 5
| 
| 10
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 91/92
| 
| 73
| 4
| 9
| 13
| 
| 193
| 
| 16
| 1
| 2
| 3
| 
| 21
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 92/93
| 
| 74
| 3
| 18
| 21
| 
| 203
| 
| 17
| 1
| 6
| 7
| 
| 38
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 93/94
| 
| 64
| 2
| 10
| 12
| 
| 242
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 21
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 94/95
| 
| 61
| 2
| 18
| 20
| 
| 132
| 
| 9
| 0
| 1
| 1
| 
| 21
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 94/95
| 
| 15
| 0
| 2
| 2
| 
| 49
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
| 
| 71
| 2
| 5
| 7
| 
| 127
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
| 
| 55
| 5
| 12
| 17
| 
| 144
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
| 
| 80
| 2
| 15
| 17
| +7
| 179
| 
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 36
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
| 
| 80
| 1
| 13
| 14
| +1
| 186
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
| 
| 80
| 2
| 12
| 14
| +4
| 114
| 
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 00/01
| 
| 63
| 4
| 12
| 16
| -2
| 128
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
| 
| 17
| 0
| 1
| 1
| +2
| 33
| 
| 23
| 1
| 2
| 3
| +5
| 41
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 01/02
| 
| 80
| 3
| 22
| 25
| +27
| 89
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| -2
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 02/03
| 
| 70
| 1
| 15
| 16
| +8
| 76
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 03/04
| 
| 82
| 1
| 10
| 11
| +10
| 110
| 
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 05/06
| 
| 57
| 1
| 7
| 8
| +3
| 121
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
| 
| 21
| 1
| 2
| 3
| +3
| 26
| 
| 16
| 2
| 3
| 5
| +8
| 23
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
| 
| 79
| 2
| 15
| 17
| +9
| 92
| 
| 21
| 0
| 2
| 2
| +8
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 82
| 2
| 7
| 9
| +9
| 84
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 08/09
| 
| 82
| 0
| 12
| 12
| +9
| 71
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 09/10
| 
| 78
| 3
| 12
| 15
| +14
| 70
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 10/11
| 
| 81
| 1
| 17
| 18
| +8
| 87
| 
| 11
| 0
| 2
| 2
| -2
| 5
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 11/12
| 
| 51
| 0
| 7
| 7
| -6
| 23
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1735
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 325
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" | +106
| bgcolor="#7FFF00" | 2939
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 248
|}

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala